Cordiozetes är ett släkte av kvalster. Cordiozetes ingår i familjen Liebstadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cordiozetes